Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Саня Мірза і Анастасія Родіонова здобули титул, у фіналі перемігши Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань з рахунком 3–6, 6–1, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

PTT Pattaya Open, парний розряд
2012